

Населені пункти та їхні частини
 Шкоція — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шкоція — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Шкоція — частина села Воліня в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки